Richard H. Stanley (1823-1875) – giurista statunitense, procuratore generale del Regno delle Hawaii
Richard Stanley (1920-1983) – politico britannico, parlamentare del Partito Conservatore
Richard P. Stanley (1944-vivente) – matematico statunitense
Richard Stanley (1966-vivente) – cineasta sudafricano